Naples (Flórida)
Naples (Illinois)
Naples (Dacota do Sul)
Naples (Utah)
Naples (Texas)
Naples Manor
Naples Park

Desambiguações de topônimos